Ниже приведён список стран-членов ОЭСР, ранжированных по уровню самоубийств на 100.000 населения. Данные предоставлены статистическими службами соответствующих стран.

Методология 

Уровень мужских и женских суицидов рассчитан исходя из численности мужчин и женщин в населении страны (то есть например, число мужских самоубийств поделено на общее число мужчин в стране). Это сделано из-за того что, соотношение полов в большинстве стран не 1:1.

Страны

См. также 

Страны:
 Самоубийства в Японии
 Самоубийства в Южной Корее

Ссылки 

ОЭСР